Desperate Measures () — название нескольких музыкальных альбомов:
 Desperate Measures — студийный альбом Leeway
 Desperate Measures — сборник Hollywood Undead